Amarilla ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Amarilla (* 1970), paraguayischer Fußballschiedsrichter
 Fatima Amarilla (* 1995), paraguayische Hürdenläuferin
 Florencio Amarilla (1935–2012), paraguayischer Fußballspieler und Schauspieler
 Ignacio Amarilla (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 José Amarilla (* 1985), paraguayischer Fußballspieler
 Juan Amarilla (* 2002), argentinischer Leichtathlet
 Michelle Sharon Valiente Amarilla (* 1998), paraguayische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Cañada Piedra Amarilla, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Cienega Amarilla, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Rito de Tierra Amarilla, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico